Die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1993/94 war die sechzehnte Spielzeit der Oberliga. Nach der Wiedereinführung der Regionalligen zur Saison 1994/95, war es die letzte Spielzeit der Oberliga als dritthöchste deutsche Fußballklasse.

Für die Qualifikation zur neu gegründeten Regionalliga wurde im Süden eine Dreijahres-Multiplikationswertung zu Grunde gelegt, bei der die Saison 1991/92 einfach, die Serie 1992/93 doppelt und die Spielrunde 1993/94 dreifach zählte und die besten sechs Mannschaften der Oberliga in die Regionalliga einzogen. Da die Stuttgarter Kickers am Ende der Saison 1993/94 aus der 2. Bundesliga abstiegen und Meister SSV Ulm 1846 in der Aufstiegsrunde zur 2. Fußball-Bundesliga am FSV Frankfurt scheiterte, konnten sich schließlich, mit dem Meister SSV Ulm 1846, dem SSV Reutlingen, dem VfR Mannheim, der TSF Ditzingen und der SpVgg 07 Ludwigsburg, nur noch fünf weitere Oberligamannschaften an der ersten Regionalligasaison teilnehmen.

Durch den vermehrten Aufstieg mussten mit dem SC Pfullendorf und dem Freiburger FC nur zwei Vereine in die Verbandsliga absteigen.

Torschützenkönig wurde Marc Arnold vom SSV Ulm 1846 mit 24 Treffern.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 
Als Meister der Oberliga Baden-Württemberg traf der SSV Ulm 1846 in der Aufstiegsrunde zur 2. Fußball-Bundesliga auf den FSV Frankfurt, Eintracht Trier und Kickers Emden. Nachdem Ulm gegen die anderen drei Mannschaften jeweils ein Spiel gewann und eines verlor, belegte die Mannschaft mit 6:6 Punkten und 8:7 Toren Platz zwei und verpasste somit den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Aufsteiger aus der Verbandsliga 
Die drei Verbandsligameister FV Biberach, FV Donaueschingen und die Amateure des Karlsruher SC, sowie der Vizemeister der Verbandsliga Württemberg TSV Wäldenbronn-Esslingen, stiegen direkt in die Oberliga auf. Die beiden badischen Vizemeister sowie der Dritte der württembergischen Verbandsliga spielten in einer einfachen Runde die beiden verbliebenen Aufstiegsplätze aus. Hierbei setzten sich Amicitia Viernheim und der FC 08 Villingen durch:

1993
Fußballsaison 1993/94